Le nom Manifeste de Prague peut notamment désigner :
 le Manifeste de Prague du théologien protestant Thomas Müntzer, datant de 1521 ;
 le , par lequel le SPD appelait à renverser le régime nazi, en 1934 ;
 Le manifeste de Prague, actant la création de l'armée Vlassov en 1944 ;
 le Manifeste de Prague en faveur de l'espéranto, datant de 1996.